Il doppio del torneo di tennis Seoul Open 1990, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Grant Connell e Glenn Michibata che hanno battuto in finale Jason Stoltenberg e Todd Woodbridge 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Grant Connell /  Glenn Michibata (campioni)
 Kelly Jones /  Robert Van't Hof ''(quarti di finale)

<li> Alex Antonitsch /  Tom Nijssen (semifinali)
<li> Kelly Evernden /  Nicolás Pereira (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone dal sito dell'ITF

Seoul Open 1990